Eri – żeńskie imię japońskie
 Éri – celtycka bogini
 ERI – kod IATA dla portu lotniczego Erie
 ERI (ang. electrical resistivity imaging) – metoda obrazowania elektrooporowego